No Mercy – amerykański zespół muzyczny
 No Mercy – niemiecki zespół muzyczny
 No Mercy – album muzyczny T.I.
 No Mercy – album muzyczny grupy Squash Bowels
 No Mercy – minialbum grupy B.A.P
 WWE No Mercy – gala zapasów zawodowych
 No Mercy (2016)
 No Mercy (2017)